Windows-1253 ist eine 8-Bit-Zeichenkodierung des Windows-Betriebssystems. Sie kodiert die nötigen Zeichen für monotonisches Griechisch und ist inkompatibel zu ISO 8859-7, da unter anderem der Buchstabe Ά und das €-Symbol an einer anderen Stelle kodiert sind.

Weblinks 
 Windows 1253

Windows-Codepage